Helsingius är ett svenskt efternamn, som främst förekommer i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 uppger att 10 personer var bosatta i Sverige och 38mpersoner i Finlandmed efternamnet Helsingius

Det kan betraktas som en latinisering av det svenska efternamnet Helsing. Bägge namnen kan ha betydelsen "från Hälsingland".

Personer med efternamnet Helsingius
 Barbara Helsingius (1937–2017), finländsk vissångare och visdiktare
 Daniel Helsingius (1717–1774), finländsk skriftställare
 Ericus Erici Helsingius (död 1612), svensk hovpredikant
 Gustaf Adolf Helsingius (1855–1934), finländsk fattigvårdsman
 Johan Helsingius (född 1961), finländsk IT-pionjär
 Jonas Sigfridi Helsingius (död 1626), svensk präst och riksdagsledamot
 Michael Erici Helsingius (död efter 1578), svensk präst och riksdagsledamot
 Olaus Canuti Helsingius(1520–1607),  svensk präst och riksdagsledamot
 Petrus Jonæ Helsingius (1592–1663), svensk präst 
 Torsten Helsingius (1888–1967), finländsk skolman och författare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland